Монахово — название населённых пунктов:

Россия 
 Монахово — посёлок в Баргузинском районе Бурятии.

Украина 
 Монахово — посёлок в составе Макеевского городского совета Донецкой области.